Sombrun peut renvoyer à :

Toponymie 
 Sombrun, commune de France

Anthroponymie 
 Corine Sombrun (1961-), écrivaine et ethnomusicologue française